Coningsby peut désigner :

 Coningsby, une localité britannique du comté du Lincolnshire,
 Coningsby, or The New Generation, un roman politique de l'auteur anglais Benjamin Disraeli.